Superliga je predstavljala prvi razred odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2021./22.  
U "Superligi" je sudjelovalo 12 klubova, a prvak je postala "Mladost" iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
Natjecanje u "Superligi" se igralo u dva dijela: 
 Prvi dio - 12 klubova je igralo dvokružnu ligu (22 kola) 
 Doigravanje - igraju prve 4 ekipe iz "Prvog dijela", poluzavršnica i završnica na dvije pobjede

Sudionici  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Centrometal - Črečan, Nedelišće 
 Gorica, Velika Gorica 
 Kitro Varaždin - Varaždin 
 Marsonia - Slavonski Brod 
 Mladost - Zagreb 
 Mursa - Osijek - Osijek 
 Ribola Kaštela - Kaštel Lukšić, Kaštela  
 Rijeka - Rijeka 
 Rovinj - Rovinj
 Sisak - Sisak
 Split - Split 
 Zadar - Zadar

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
Ažurirano: 31. svibnja 2022.

Doigravanje za prvaka 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

 igrano od 13. do 27. travnja 2022.

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci 
 Kup Hrvatske 2021./22.

Vanjske poveznice 
 m.superliga.hr 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniori, pristupljeno 31. svibnja 2022. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniori, wayback arhiva 
 m.superliga.hr, ''Superliga M (2021./22.) / Prvi krug natjecanja / Poredak / Rezultati / Raspored, wayback arhiva 
 hos-web.dataproject.com, SUPERLIGA (M) 2021./2022. / Prvi krug natjecanja / Matches, pristupljeno 31. svibnja 2022. 
 hos-web.dataproject.com, SUPERLIGA (M) 2021./2022. / Drugi krug natjecanja - Doigravanje za prvaka Republike Hrvatske / Matches, pristupljeno 31. svibnja 2022. 
 hos-web.dataproject.com, SUPERLIGA (M) 2021./2022. / Prvi krug natjecanja / Standing, pristupljeno 31. svibnja 2022. 
  

 

2021-22